El Mundo de los Espíritus es una realidad ficticia de la serie animada de televisión Avatar: la leyenda de Aang. Es un mundo paralelo al mundo real, donde viven los espíritus sin cuerpo. Su puente con el mundo físico es el Avatar. En el Solsticio de Invierno el muro entre el Mundo Físico y el Mundo de los Espíritus se borra completamente.

Aspecto

Cuando un espíritu está en el mundo físico, es de color celeste brillante y es levemente transparente, según se ve en la primera parte del episodio de dos partes "Solsticio de Invierno". Aunque en el Mundo de los Espíritus se ve en colores sólidos y reales, todo está en una luz naranja o amarilla oscura, como se ve en "El Trono del Norte, Parte II".

Portales

Muchas localizaciones del Mundo de los Espíritus en el Mundo Físico son los llamados "portales". La última entrada es el Avatar, ya que él es "el puente entre el Mundo de los Espíritus y el Mundo Físico".

La Estatua de Hei Bai
Hei Bai es el espíritu patrón de un bosque del Reino Tierra, con una estatua dedicada a él en el centro del bosque. Aang es transportado desde el Mundo de los Espíritus al Mundo Físico chocando con su cuerpo que estaba en una posición meditante encima de la estatua, visto en la primera parte de Solsticio de Invierno.

El Oasis Sagrado
Localizado en el Polo Norte, este oasis es el centro de toda la energía espiritual de la Tribu Agua del Norte y es el hogar de la forma mortal de los Espíritus de la Luna y el Océano (Tui y La respectivamente). Visto en El Trono del Norte.

El Pantano Brumoso
Un gran pantano formado por solo un súperorganismo viviente, el árbol Olivo-Higuera. Este pantano controla muchas cosas misteriosas, incluyendo cambios extraños de clima e inducir visiones del pasado y futuro. El Avatar puede utilizar su conexión al Mundo de los Espíritus a cualquier región con el árbol que envuelve todo el Pantano. Visto en "El Pantano".

Templo del Avatar Roku
Un templo grande construido en la isla de forma creciente en el corazón de la Nación del Fuego, dedicado a las encarnaciones del Avatar y fue construido por el Avatar Roku. Cuando ocurre el Solsticio de Invierno el Avatar Roku puede entrar al Mundo Físico en este templo. Fue destruido por el mismo Roku para que Aang y sus amigos escapen de Zhao (para entonces Comandante), que planeó capturar al Avatar y el Príncipe Exiliado dentro del templo. Fue visto por primera vez en la segunda parte de Solsticio de Invierno.

Localizaciones
Una lista de localizaciones dentro del Mundo de los Espíritus:

El Pantano
 Un pantano grande que parece existir en la totalidad del Mundo de los Espíritus. Se compone por árboles altos con raíces que se separan a través de la tierra. El agua clara cubre la tierra. Enma reside aquí.

La casa de Koh
 Un árbol grande cuyas ramas se separan en la cima. Hay grandes pilares de piedra frente al árbol, así la gente puede llegar a la casa de Koh. No hay nada fijo alrededor de la casa de Koh más que niebla. Hay una cueva bajo el árbol accesible por los pasos de piedra en la base del árbol.

Espíritus Notables
 Hei-Bai
 Wan Shi Tong
 Tui y La
 Avatar Kyoshi
 Avatar Roku
 Avatar Kuruk
 Avatar Yangchen
 Koh, el Ladrón de Rostros
 La Dama Pintada
 El Dragón de Roku
 Yue
 Iroh (después de morir se convirtió en un espíritu que instruyo varias veces a korra y una vez a los hijos de aang)

Criaturas Espirituales Menores

Enma
Un espíritu que se asemeja a un mono humanoide que reside en un montón de suciedad en el pantano del Mundo de los Espíritus donde el medita. No le gusta que lo interrumpan mientras está meditando y se irrita cuando lo hacen. Se viste como un monje. 

Avatar: la leyenda de Aang
Universo Avatar

en:Avatar: The Last Airbender#Series overview
pt:Avatar: The Last Airbender#Mundo Espiritual